Тлаика има више значења:

 Тлаика (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлаика (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлаика (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику